Ramnogaster är ett släkte av fiskar. Ramnogaster ingår i familjen sillfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sillfiskar
Ramnogaster